Krasnoje Snamja (russisch für Rotes Banner) ist der Name folgender Dörfer in Russland:

 Krasnoje Snamja (Omsk) in der Oblast Omsk
 Krasnoje Snamja (Orjol) in der Oblast Orjol
 Krasnoje Snamja (Saratow) in der Oblast Saratow
 Krasnoje Snamja (Smolensk) in der Oblast Smolensk
 Krasnoje Snamja (Twer) in der Oblast Twer

Krasnoje Snamja bezeichnet außerdem:

 Krasnoje Snamja (1895), ein Kanonenboot der Sowjetischen Marine